Дейонг (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дейонг, Альберт (1884-1981)   — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик. 
 Дейонг, Пол (род. 1993) —  американский бейсболист.